Superman, een stripfiguur

Televisie en film 
Superman (filmserie), een filmserie uit 1948
Adventures of Superman, een Amerikaanse televisieserie uit 1952
Superman (film), een film uit 1978
Superman II, Superman III en Superman IV: The Quest for Peace, vervolgfilms op de film uit 1978
Superman (cartoons jaren 40), een reeks tekenfilmpjes
Superman (animatieserie 1988), een Amerikaanse animatieserie uit 1988
Lois & Clark: The New Adventures of Superman, een Amerikaanse televisieserie uit 1993
Superman: The Animated Series, een Amerikaanse animatieserie uit 1996
Superman Returns, een Amerikaanse superheldenfilm uit 2006

Muziek
 O Superman, een single van Laurie Anderson
 Superman (It's Not Easy),  een nummer van de Amerikaanse zanger Five for Fighting

Achtbanen 
Superman: Escape from Krypton, een achtbaan in Six Flags Magic Mountain
Superman: Krypton Coaster, een achtbaan in Six Flags Fiesta Texas
Superman: Ultimate Flight, een achtbaan in meerdere Six Flags attractieparken
Xpress: Platform 13 (voorheen Superman: The Ride), een achtbaan in Walibi World

Computer
Superman (computerspel), een computerspel gebaseerd op de gelijknamige film
Superman: The Man of Steel, een videospel dat in 1989